Brian Wilson kan syfta på:

 Brian Wilson (född 1942), amerikansk popmusiker
 Brian Wilson (England) (född 1948), engelsk politiker, Labour
 Brian Wilson (Nordirland) (född 1943), nordirländsk politiker, Green Party

Se även
 Bryon Wilson (född 1988), amerikansk freestyleåkare